Takumi, entreprise japonaise
 Shinagawa Takumi (1908-2009), artiste japonais